Maranda steht für:

Geographie:
 eine Siedlung in Niger, siehe Marandet
 Maranda (Bondo District), Division im Bondo District in Kenia

Personen:
 Georges Maranda (1932–2000), kanadischer Baseballspieler
 Kazimierz Maranda (* 1947), polnischer Leichtathlet
 Manuel Maranda (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Pierre Maranda (* 1930), kanadischer Anthropologe